Le qualificazioni del singolare dl'l Aircel Chennai Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Stéphane Robert (ultimo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (qualificato per Lucky Loser)
  Izak van der Merwe (ultimo turno)
  Vasek Pospisil (qualificato)

 Gō Soeda (qualificato)
 Rik De Voest (ultimo turno)
 Arnau Brugués-Davi (primo turno)
 Rajeev Ram (ultimo turno)

Qualificati

  Yūichi Sugita
  Gō Soeda
  Édouard Roger-Vasselin

  Thiemo de Bakker
  Vasek Pospisil

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note

Aircel Chennai Open 2012
ATP World Tour 2012